Le sigle CEPN peut signifier :
 Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire, une association à but non lucratif française ;
 Conseil en éducation des Premières Nations du Québec, Canada ;
 Centre d'économie de Paris-Nord, une unité mixte de recherche du CNRS français ((UMR7234).

Homonymie d'acronyme